Eikichi Onizuka es el personaje principal de cinco de las obras más conocidas del mangaka Tōru Fujisawa (Shōnan Jun'ai Gumi, Bad Company, Great Teacher Onizuka, GTO Shonan 14 Days y GTO: Paradise Lost). Todas de categoría shōnen.

Personaje 
Eikichi Onizuka fue originalmente un alumno problema en su escuela. Definiéndose por su gran fuerza, mal temperamento y poco común aspecto (cabello teñido y ropa ancha) era conocido como un problema entre sus compañeros. Según el mismo reconociera años después, sus profesores jamás le tuvieron fe y desde joven lo llamaban basura y criminal, por lo que terminó convenciéndose que esta era su realidad, cosa que también marcó su carácter de forma que es normal que agreda a quien insulte, ataque o menoscabe a un joven.

Historia 
No se sabe mucho de su pasado o familia hasta segundo año de secundaria (14 años), cuando Ryuji Danma es trasladado a su clase (Bad Company), allí lo ve participar en una pelea y a pesar de ser él también un alumno problema acostumbrado a la peleas, lo aterroriza al ver la mirada de Onizuka. A medida que se conocen y tras un comienzo violento, comienzan una amistad que durará el resto de su vida. Es en este tiempo cuando tras enfrentar a una pandilla de motociclistas que robara la motocicleta que Onizuka restaurara, se ganan la amistad de "Los Angeles Salvajes", la pandilla de motociclistas más poderosa de la ciudad, siendo su líder quien los bautiza como los Onibaku (Explosión Demoníaca), por su fuerza y ferocidad; a pesar que en un comienzo este apodo no le agrada a Onizuka, con el tiempo no solo le gustará, sino que lo reconocerá como la etapa más feliz de su vida.

Tras un conflicto en el cual Ryuji y Onizuka se vieron involucrados en una pelea contra un exmiembro de Los Ángeles protegiendo a su exnovia de sus golpizas, deciden seguir a ésta a Tokio con el fin de encontrar novia y perder la virginidad, aquí los Onibaku ganan fama tras imponerse a golpes y desafíos como los más feroces y peligrosos, aplastando algunas pandillas y ganado la amistad y el favor del resto, ante quienes quedarán como una leyenda por siempre.

Años más tarde, Onizuka (ya con 22 años) ha salido de la Universidad de Eurasia, sin embargo el pobre prestigio de esta institución sumado a su violento pasado, no le ofrecen un futuro laboral decente. Hasta el día en que conoce a una estudiante de bachillerato que ha peleado con su pareja, Onizuka intenta acostarse con ella y perder por fin su virginidad, pero finalmente ella se reconcilia con su novio: un viejo calvo y bajo que es su profesor. Ante semejante cuadro, Onizuka decide dedicarse a la enseñanza para tener a su merced a todas las chicas de esa edad. Sin embargo a medida que se dedica a esta profesión se da cuenta de que realmente puede conectarse con los alumnos, los comprende y se preocupa por ellos, imponiéndose como meta mejorar la vida estudiantil de los adolescentes a partir de ese momento.

Sin embargo, al no poder rendir la prueba de conocimientos que otorga el derecho a ejercer la docencia estatal, debe entrar a trabajar a la academia privada "Bosque Sagrado", donde es puesto a cargo de la clase 3-4, la clase más peligrosa no por ser violentos, sino por su capacidad de manipulación que ha llevado a jubilación por estrés a todos sus profesores en venganza por la traición de uno de éstos hacia ellos.

Este es el reto más grande en la vida para Onizuka, pero su experiencia en las calles y su particular forma de ver la vida y enseñar lo hacen ganarse el cariño de su curso poco a poco.

Tras superar muchos problemas y desafíos tanto con los alumnos como con sus colegas y apoderados, Según en el anime (lo siguiente en el manga nunca llega a pasar) Onizuka debe abandonar el colegio tras aceptar la responsabilidad por lo errores de una de sus alumnas, aceptando junto con ello los problemas con la justicia que esto le acarreaba. 

Según el film, secuela del dorama, Onizuka viajó durante dos años por todo Japón trabajando como profesor reemplazante mientras evitaba a las autoridades; tras este tiempo llegaría a un pueblo de Hokkaido, donde encontraría una clase casi tan conflictiva como la que tuviese en el instituto Bosque Sagrado, esto gracias a las diferencias de las clases sociales de sus alumnos. Finalmente y tras todo ese tiempo, no solo solucionaría los conflictos entre los alumnos, sino también salvaría al pueblo de la decadencia económica en que se veía sumergido y podría limpiar su nombre, sin embargo decidiría irse y seguir viajando por el país, buscando colegios donde trabajar.

Características 
Dado su origen como pandillero y delincuente juvenil, Onizuka conoce a mucha gente en las calles, ex- pandilleros que lo conocen y pandilleros actuales que lo admiran como una leyenda en vida. Además su mejor amigo, Ryuji, es actualmente el gerente de la sucursal de Tokio de una prestigiosa concesionaria.

Suele presentarse o referirse a sí mismo como Eikichi Onizuka, 22 años, ser muy imaginativo y poseer una pobre formación académica la cual no es problema a la hora de ser docente, ya que su verdadera labor es la de guiar y formar el carácter de sus alumnos.

Físicamente, lo caracteriza su cabello rubio, su eterno cigarrillo, sus pendientes y la ropa clara (a excepción del dorama, donde se le caracteriza con el pelo negro y traje azul oscuro). Sin embargo su cabello (para muchos su rasgo distintivo) ha pasado por tres aspectos, originalmente en Bad Company lo usaba despeinado con raíces negras. Para Shounan Jun'ai Gumi se peina y viste emulando al líder de Los Ángeles Salvajes, peinado que lo caracteriza hasta que se asume como profesor y para sorpresa de todos decide cortárselo.

Gran amante de la pornografía los videojuegos y los cosplay, a pesar de su edad no se molesta o avergüenza en decirlo abiertamente. En el manga es posible observarlo dar clases disfrazado como Devilman, mientras sus alumnos comentan que para cada clase utiliza un cosplay diferente.

Su desarrollo físico es notable al punto de ser catalogado casi sobrehumano; se le ha visto correr a la misma velocidad de alguien en bicicleta, romper espadas de bambú a golpes, romper bolas de bowling con las manos, resistir golpes con barras de metal, recibir balazos y fracturas tolerándolos por horas antes de mostrar señales de deterioro. Durante su estancia en la Universidad de Eurasia se unió al pobre equipo de karate y con él como capitán elevó su prestigio y la habilidad de sus miembros de manera sorprendente.

Habilidades 
Muy extrañamente y a pesar de ser considerado un prodigio en muchos aspectos, en lo que se refiere a habilidades comunes o las consideradas necesarias en la sociedad, no hay mucho en lo que Onizuka destaque, sin embargo su fuerza de voluntad y rendimiento físico siempre lo sacan de apuros.

Una de las habilidades que lo caracterizan es su gran manejo de la motocicleta, la cual conduce desde los 14 años, cuando encontrarán y restauraran un viejo modelo con Ryuji y unos amigos.

Su habilidad para pelear es más que reconocida por todos, tanto en estilo callejero como karateka, siempre ha podido contar con ello para que lo saque a él o al resto de problemas. 

De la misma manera, posee un gran conocimiento sobre comida tradicional nipona, en el primer capítulo de GTO se puede ver como recita de memoria las características de todos los tipos de sushi.

Contrario a lo que cree la mayoría, Onizuka es muy inteligente y posee una gran capacidad no solo para aprender sino para planificar y de forma que obtenga resultados rápidos. Cuando en GTO se le da una semana para prepararse para un examen nacional, solo la noche anterior estudia en serio, acude al examen herido y en una quinta parte del tiempo reglamentario obtiene un puntaje perfecto (500 puntos)"en realidad la nota fue falseada por la directora para que Onizuka siguiera en el centro". Cuando la carrera de su alumna Tomoko Nomura se estanca, él se encarga de planificar una estrategia que la coloca en el 80% del mercado televisivo por medio de comerciales en televisoras locales, más una entrevista en una radio pequeña pero famosa entre los otakus, ya que quien es entrevistado allí salta a la fama al poco tiempo, logrando resultados excelentes.

Véase también 
 Tōru Fujisawa
 Shōnan Jun'ai Gumi
 Great Teacher Onizuka
 Takashi Sorimachi
 Wataru Takagi

Referencias 

Personajes de manga y anime
Personajes masculinos en anime y manga
Karatecas ficticios